TJ Družstevník Veľké Ludince (celým názvem: Telovýchovná jednota Družstevník Veľké Ludince) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Veľké Ludince. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Západ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Družstevník Veľké Ludince s kapacitou 800 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1982–1983: II. trieda 
 1992–1993: I. B trieda  – sk. Východ
 1993–1995: 6. liga  – sk. Východ
 1995–1996: 5. liga  – sk. Severovýchod
 1996–1997: 5. liga  – sk. ?
 1997–2001: 5. liga  – sk. F
 2001–2002: 4. liga  – sk. Jihovýchod
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2013: Majstrovstvá regiónu 
 2013–2014: 3. liga 
 2014–: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Profil klubu, futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby s nejistým rokem založení